M11 kan syfta på:

 M11 (motorväg) – en mororväg i Storbritannien
 M11 (motorväg) – en motorväg i Irland
 M11 – en motorväg i Ryssland mellan Moskva och Sankt Petersburg, se Motorvägar i Ryssland
 M11 – en öppen stjärnhop i stjärnbilden Skölden, se Vildandshopen
 M11 (spårvagn) – littera på en spårvagnstyp i Norrköping
 HMS M11 – minröjningsfartyg sjösatt 1940
 HMS Styrsö (M11) – minröjningsfartyg sjösatt 1996